Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 112001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 9 kwietnia 2002 do 6 września 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

112001-112100

112101-112200

112201-112300

112301-112400

112401-112500

112501-112600

112601-112700

112701-112800

112801-112900

112901-113000

Przypisy 

Lista planetoid 112001-113000